Lorenz Oken – naturalista tedesco
 Oken – cratere lunare
 46563 Oken – asteroide della fascia principale